Breadalbane kan syfta på följande:

 John Campbell, 1:e earl av Breadalbane och Holland, skotsk magnat
 Breadalbane, Skottland, område i Skotska högländerna
 Breadalbane (ort i Australien), ort i Tasmanien, Australien
 Breadalbane, New South Wales, mindre ort i New South Wales, Australien
 Breadalbane (ort i Kanada), ort i Prince Edward Island, Kanada